Lilliu est un nom propre d’origine italienne qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierrick Lilliu (1986-), chanteur français ;
 Nicolas Lilliu, plus connu sous son nom d'artiste Nyco Lilliu ou Nyco (1987-), chanteur français et frère de Pierrick Lilliu.

Patronyme italien